Соло́мка — многозначный термин:

 Соломка — хлебобулочное изделие.
 Соломка — героиня книги «Приключения Незнайки и его друзей», агроном.

Фамилия 
 Соломка, Афанасий Данилович (1786—1872) — генерал-лейтенант, генерал-вагенмейстер, инспектор арсеналов и парков инженерного ведомства.
 Соломка, Виктор Савич — Георгиевский кавалер; капитан; № 9248; 26 ноября 1853.
 Соломка, Илларион Егорович (1873—ранее 1916) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Курской губернии.
 Соломка, Юрий Анатольевич (род. 1990) — украинский футболист.

Топоним 
 Соломка — село, входит в Дюксинский сельский совет Костопольского района Ровненской области Украины.

См. также 
 Солома
 Соломин
 Соломко